Volodimir Petrovics Kornutyak (; Csap, Ukrajna, 1983. július 24. –) ukrán labdarúgó, a magyar Nyírbátor hátvédje. Rendelkezik magyar állampolgársággal is.

Források 

1983-ban született személyek
Ukrán labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
A Hoverla labdarúgói
A Kisvárda FC labdarúgói
Élő személyek